Gian Paolo Daldello ‒ paroliere e cantautore italiano
 Nicola Daldello – pallavolista italiano